Ostapkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim
 Ostapkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim
 Ostapkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim